Ове́р () — название нескольких коммун во Франции:

 Овер (Верхняя Луара) — в департаменте Верхняя Луара.
 Овер (Манш) — в департаменте Манш.
 Овер-ле-Амон (Auvers-le-Hamon) — в департаменте Сарта.
 Овер-Сен-Жорж (Auvers-Saint-Georges) — в департаменте Эсон.
 Овер-су-Монфокон (Auvers-sous-Montfaucon) — в департаменте Сарта.
 Овер-сюр-Уаз (Auvers-sur-Oise) — в департаменте Валь-д’Уаз.
 Овер, Александр Иванович (1804—1864) — врач, заслуженный профессор терапевтической клиники и директор терапевтического отделения факультетской клиники Московского университета.

См. также 
 Овер-Йоль